Насибян () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Насибян, Саркис (род. 1990) — армянский футболист, выступает на позиции правого полузащитника.
 Насибян, Седа Саркисовна (род. 1947) — российский экономист, доктор экономических наук, профессор.